Bernbeck ist der Nachname von mehreren Personen:

Friedrich Bernbeck (1511–1570), Bürgermeister und Gestalter der Reformation in Kitzingen
Ludwig Bernbeck (1794–1865), hessischer Landtagsabgeordneter
Reinhard Bernbeck (* 1958), deutscher Archäologe
Rupprecht Bernbeck (1916–2003), deutscher Mediziner